Les membres de la famille Visconti, famille noble italienne qui régna sur le duché de Milan de 1277 à 1447 (par ordre alphabétique) :
 Anglesia Visconti (?-1439), fille de Barnabé Visconti
 Azzon Visconti (Azzone) (1302-1339), seigneur général de Milan de 1330 à 1339
 Barnabé Visconti (Bernabò) (1323-1385), co-seigneur de Milan de 1355 à 1378 (avec Galéas II), puis seigneur de Milan de 1378 à 1385
 Blanche Marie Visconti (Bianca Maria) (1424-1468), épouse de François Sforza
 Catherine Visconti (Caterina) (1342-1382), fille de Mathieu II Visconti, seigneur de Milan, et de Gigliola de Mantoue
 Catherine Visconti (Caterina) (v. 1360-1404), fille de Barnabé Visconti, et épouse du duc de Milan, son cousin Jean Galéas Visconti
 Galéas I Visconti (Galeazzo), (1277-1328), seigneur de Milan de 1322 à 1327
 Galéas II Visconti (Galeazzo II) (1320-1378), co-seigneur de Milan de 1355 à 1378 (avec Barnabé)
 Giuseppe Visconti (vers 1570-1633), érudit et liturgiste italien
 Hubert Visconti (Umberto), dit il Pico, (?-1315), ancêtre de la lignée des Visconti di Modrone, à laquelle appartient le réalisateur Luchino Visconti
 Jean Visconti (Giovanni) (1290-1354), seigneur de Milan de 1349 à 1354
 Jean Galéas Visconti (Gian Galeazzo) (1351-1402), seigneur de Milan de 1385 à 1395, puis duc de Milan de 1395 à 1402
 Jean Marie Visconti (Giovanni Maria) (1389-1412), duc de Milan de 1402 à 1412
 Luchino Visconti (1292-1349), seigneur de Milan de 1339 à 1349
 Mathieu I Visconti (Matteo), (1250-1322), seigneur de Milan de 1291 à 1302 et de 1317 à 1322
 Mathieu II Visconti (Matteo II) (v. 1319-1355), seigneur de Milan de 1354 à 1355
 Otton Visconti (Ottone) (1207-1295), archevêque de Milan, seigneur de Milan sans en porter le titre
  :
 Philippe Marie Visconti (Filippo Maria) (1392-1447) de 1412 à 1447
 , prélat des .
 Taddea Visconti (v. 1351-1381), épouse d'Étienne III, duc de Bavière-Ingolstadt, et mère d'Isabeau de Bavière, reine de France
 Teobaldo Visconti (v. 1210-1276), 182 pape de l'Église catholique, de 1271 à 1276, sous le nom de Grégoire X
 Valentine Visconti (1361-1393), épouse de Pierre II, roi de Chypre
 Valentine Visconti (1368-1408), comtesse de Vertus, épouse de Louis d'Orléans
 Uberto Visconti (... - av 1248) considéré comme le premier membre de la dynastie.
 Les membres de la famille noble des Visconti de Pise, sans lien avec leur homonyme de Milan. Ils sont influents dans la politique de la république de Pise dès le  et prennent au début du  le contrôle du Judicat de Gallura dans l'île de Sardaigne de là elle tente d'étendre son contrôle pour sur les autres Judicats : 
 Ubaldo Visconti (?-1230) Podestat de Pise 
 Lamberto Visconti (?-1223/1236) Juge de Gallura époux de Benedetta de Massa
 Ubaldo Visconti (?-1238) Juge de Gallura et du Logudoro époux d'Adelasia de Torres
 Giovanni Visconti (?-1275) Juge de Gallura 
 Nino Visconti (?-1296/1298), Juge de Gallura
 Giovanna Visconti, dernière de sa lignée
 Et (par ordre alphabétique) :
 Adriano Visconti di Lampugnano (1915-1945), aviateur italien, officier de la Regia Aeronautica, as de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale
 Bartolomeo Aicardi Visconti (1402-1457), évêque de Novare et pseudo-cardinal italien du , créé par l'antipape Félix V en 1440
 Ennius Quirinus Visconti (1751-1818), premier conservateur des antiques et tableaux du musée du Louvre (1803)
 Eriprando Visconti (1932-1995), réalisateur italien, neveu de Luchino Visconti
 Federico Visconti (1617-1693), cardinal italien créé par le pape Innocent XI (1681) et archevêque de Milan
 Ferdinando Visconti (1772-1847), militaire, géographe, cartographe et spécialiste de la géodésie sicilien
 Gasparo Visconti (1683-vers 1713), violoniste et compositeur
 Georges Visconti (1919-2019), peintre suisse né à Genève, vivant à Paris
 Giovanni Visconti (né en 1983), coureur cycliste italien
 Giuseppe Visconti di Saliceto (1731-1803), écrivain italien
 Louis Visconti (1791-1853), fils d'Ennius, architecte français d'origine italienne, dont le nom a été donné à une rue du VIe arrondissement de Paris
 Luchino Visconti di Modrone (1906-1976), comte de Lonate Pozzolo, cinéaste italien
 Marie Visconti (1936- ), romancière française
 Marina Visconti (1995- ), actrice pornographique russe
 Paul Félix Visconti (1964-), chanteur et musicien français
 Primi Visconti (Jean-Baptiste Primi Visconti Fassola de Rasa) (1648-1713), comte de Saint-Mayol, écrivain italien du , chroniqueur et historien de la vie à la cour du roi de France
 Tony Visconti, (né en 1944), producteur musical américain d'origine italienne